Octeabriscoe poate avea următoarele semnificații

 Localități din Republica Moldova
 Octeabriscoe - sat din raionul Dondușeni
 Octeabriscoe - sat din raionul Florești
 Octeabriscoe - sat din raionul Sîngerei

Localități omonime din Republica Moldova